Т. Иван Беренд, полное имя Тибор Иван Беренд (, 11 декабря 1930, Будапешт) — венгерский историк, лауреат премии Кошута, профессор. С 1973 по 1979 год он был ректором Экономического университета имени Карла Маркса, с 1975 по 1982 год — президентом Венгерского исторического общества, с 1985 по 1990 год — президентом Венгерской академии наук, с 1988 по 1989 год — членом ЦК Венгерской социалистической рабочей партии. Он был профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе с 1990 до выхода на пенсию в 2015 году. Он является известным исследователем экономической истории Венгрии и Центральной Европы.

Его первой женой была Роза Беренд, с которой он развёлся в 1989 году. С 1989 по 1998 год он был директором средней школы имени Анны Франк. Его второй женой является Каталин Радич, с которой он уехал в Соединенные Штаты Америки в 1990 году. Его дочери от первого брака — социолог Жужа Беренд (1954), сотрудник Калифорнийского университета и историк Нора Беренд (1966), профессор Кембриджского университета.

Биография 
В 1944 он был отправлен в концлагерь Дахау, из которого был освобожден американскими войсками в апреле 1945 года.

В 1949 году он начал учебу в Венгерском университете экономики и истории и на факультете искусств Будапештского университета. В 1953 году он получил степень бакалавра истории. В 1957 году он получил университетскую степень доктора экономических наук. После получения диплома он стал ассистентом кафедры экономической истории Экономического университета имени Карла Маркса. Он был назначен доцентом в 1960 году и профессором университета в 1964 году. В 1967 году он возглавил кафедру. В 1973 году он был избран ректором университета и занимал эту должность до 1979 года. Он возглавлял кафедру экономической истории до 1986 года. В 1990 году он стал профессором истории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В 1991 году навсегда покинул Экономический университет. В 1993 году он был назначен директором Центра европейских и русских исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и занимал эту должность до 2005 года. В 1970-х и 1980-х годах он несколько раз был приглашенным профессором в Соединенных Штатах Америки.

В 1957 году он защитил кандидатскую диссертацию по истории, а в 1962 году – докторскую диссертацию. Он стал членом Комитета по истории Венгерской академии наук. В 1973 г. он был избран членом-корреспондентом Венгерской академии наук, а в 1979 году — действительным членом. В период с 1985 по 1990 год он был последним президентом Академии до смены режима. В 1980 г. его включили в число своих членов Королевское историческое общество, в 1988 г. — Британская академия, а в 1989 году — Австрийская академия наук. Он также является членом Европейской академии наук и искусств, а с 2015 года — Американской академии наук и искусств. В дополнение к своим академическим должностям он взял на себя ведущую роль в нескольких научных обществах: в 1967 году он был избран генеральным секретарем Венгерского исторического общества, а в 1975 году он был избран его президентом. Он занимал эту должность до 1979 года. С 1986 по 1994 год он был вице-президентом Международного общества экономической истории, а с 1990 по 1995 год — вице-президентом Международного исторического общества, а с 1995 по 2000 года – его президентом. С 1987 по 1991 год он был сопредседателем правления Американского института исследований безопасности Востока и Запада.

Он вышел на пенсию в 2015 году в возрасте 85 лет после 25 лет преподавания в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Политическая деятельность 
Был членом Венгерской социалистической рабочей партии. Он участвовал в подготовке экономической реформы 1960-х годов, в период с 1988 по 1990 год служил в качестве сопредседателя Фонда MTA-Сороса, а в период с 1989 по 1990 год он был председателем консультативного совета, созданного Миклошем Неметом, работая вместе с Советом министров. В период с 1988 по 1989 год он был членом последнего ЦК ВСРП, и под его руководством рабочая группа подготовила трехлетний план первых в стране рыночных и приватизационных преобразований в 1988 году. В январе 1989 года он был председателем Рабочего комитета историков, который пересмотрел негативную оценку революции 1956 года. После смены режима был куратором/координатором приватизации в Венгрии. Член комитета «Голубая лента» до 1993 года. Несколько раз он был специальным консультантом Государственного департамента США.

Работы 
Его областью исследований является экономическая история Венгрии и Центральной Европы, прежде всего в XIX и XX веках, а также экономическая модернизация слаборазвитых европейских регионов и экономическая трансформация региона после смены режима.

В своих работах по экономической истории он исследует развитие современной обрабатывающей промышленности, эволюцию национального дохода и экономические реформы. Он написал главы по истории венгерской экономики в XIX и XX веках в нескольких книгах: отдельной книге об обрабатывающей промышленности, отдельной книге о периоде после Первой мировой войны и отдельной книге о социалистическом периоде. Значимы его работы по сравнительной экономической истории Центральной и Восточной Европы. После смены режима он занимался экономической историей Европы и историей экономических преобразований от смены режима до вступления Венгрии в Европейский Союз. Он написал многие из своих публикаций вместе с Дьёрдем Ранки.

Награды 
 Премия имени Кошута (1961).
 Премия Академии Наук (1965, 1966).
 Премия имени Чере Яноша Апачаи (1981).
 Государственная премия (1985).
 почетный доктор Университета Глазго (1990).
 почетный доктор Печского университета (1995).

Публикации 
Совместные с Дьёрдем Ранки:

 Berend Iván–Ránki Györgyː Magyarország gyáripara az imperializmus első világháború előtti időszakában. 1900–1914; Szikra, Bp., 1955
 Berend Iván–Ránki György: Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a háború időszakában. 1933–1944; Akadémiai Kiadó, Bp., 1958 (Gazdaságtörténeti értekezések)
 Berend Iván–Ránki György: A monokapitalizmus kialakulása és uralma Magyarországon. 1900–1944; Kossuth, Bp., 1958
 Székely György–Berend T. Iván–Ránki Györgyː Segédanyag a kapitalizmus politikai gazdaságtanának tanulmányozásához. 1959-1960; Kossuth, Bp., 1959
 Berend T. Iván–Ránki Györgyː Magyarország a fasiszta Németország "életterében" 1933–1939; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1960 (Gazdaságtörténeti tanulmányok)
 Berend T. Iván–Ránki Györgyː Magyarország gazdasága az első világháború után. 1919–1929; Akadémiai Kiadó, Bp.. 1966 (Gazdaságtörténeti értekezések)
 Berend Iván–Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a XIX–XX. században; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1969
 Berend T. Iván–Ránki Györgyː A magyar gazdaság száz éve; Kossuth–Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1972
Berend T. Iván–Szuhay Miklósː A tőkés gazdaság története Magyarországon. 1848–1944; Kossuth Kiadó–Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1973
 Berend T. Iván–Ránki Györgyː Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa XIX–XX. századi történetéről; Magvető, Bp., 1974 (Elvek és utak)
 Berend Iván–Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században; 2. átdolg., bőv. kiad.; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1976
Gazdasági elmaradottság, kiutak és kudarcok a XIX. századi Európában. Az európai periféria az ipari forradalom korában; összeáll., szerk., bev. Berend T. Iván és Ránki György; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1978
 Berend T. Iván–Ránki Györgyː Európa gazdasága a 19. században 1780-1914; Gondolat, Bp., 1987

Самостоятельные публикации:

Újjáépítés és a nagytőke elleni harc Magyarországon. 1945–1948; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1962
Gazdaságpolitika az első ötéves terv megindításakor. 1948–1950; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1964
A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon. 1945–1968; Kossuth–Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bp., 1974 (Magyarország gazdaságtörténete)
A szocialista gazdaságpolitika három évtizede Magyarországon; Nehézipari Műszaki Egyetem, Marxizmus-Leninizmus Tanszék, Miskolc, 1976
Öt előadás gazdaságról és oktatásról; Magvető, Bp., 1978 (Gyorsuló idő)
A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon. 1945–1975; 3. átdolg. kiad.; Kossuth, Bp., 1979
Napjaink a történelemben; Magvető, Bp., 1980 (Gyorsuló idő)
Underdevelopment in Europe in the context of East-West relations in the 19th century; Akadémiai, Bp., 1980
Válságos évtizedek. Közép- és Kelet-Európa a két világháború között; Gondolat, Bp., 1982
Gazdasági útkeresés 1956–1965. A szocialista gazdaság magyarországi modelljének történetéhez; Magvető, Bp., 1983 (Nemzet és emlékezet)
A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945–1975; Tankönyvkiadó, Bp., 1985
Szocializmus és reform; Akadémiai, Bp., 1986 (Kérdőjel)
Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon, 1-2.; főszerk., bev. Berend T. Iván, vál., szerk. Ring Éva, melléklet összeáll. Fekete László, Markó László, Pollmann Ferenc; Magvető, Bp., 1986
Válságos évtizedek. A 20. század első fele közép- és kelet-európai történetének interpretációja; 3. bőv., átdolg. kiad.; Magvető, Bp., 1987
Válság, recesszió, társadalom. Az 1930-as és az 1970–1980-as évek összehasonlítása. Válogatott tanulmányok; szerk. Berend T. Iván, Knut Borchardt, előszó Berend T. Iván, ford. Halmos Károly, Kovács András, Pécsi Vera; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1987
A magyar gazdasági reform útja; Közgazdasági és Jogi, 1988
A Gazdasági Reformbizottság programjavaslata, 1990–1992; szerk. Berend T. Iván; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1989 (Átalakítás, piacgazdaság, stabilizáció)
 Transition to a Market Economy at The End of the 20th Century (szerk., 1994)
 Central and Eastern Europe 1944–1993: Detour from the Periphery to the Periphery (1996, magyarul Terelőúton címmel jelent meg, 1999)
A globalizáció és hatása a centrum–periféria kapcsolatokra | Globalisation and Its Impact on the Relations of the Centre and the Peripheries in Europe; Kossuth, Bp. 2006 ( Mindentudás Egyeteme)
A történelem – ahogyan megéltem; Kulturtrade, Bp., 1997
A magyar századforduló, 1896-1914; vál. Éri Gyöngyi, Jobbágyi Zsuzsanna, tan. Berend T. Iván, Németh Lajos, Sármány-Parsons Ilona; Corvina, Bp., 1997
Decades of Crisis: Central and Eastern Europe Before World War II. (1998)
Terelőúton. Szocialista modernizációs kísérlet Közép- és Kelet-Európában 1944–1990 (Central and Eastern Europe, 1944–1993); ford. Radics Katalin; Vince, Bp., 1999
Kisiklott történelem. Közép- és Kelet-Európa a hosszú 19. században; História–MTA Történettudományi Intézet, Bp., 2003 (História könyvtár. Monográfiák)
 History Derailed: Central and Eastern Europe in the Long 19th Century (2003, magyarul Kisiklott történelem címmel jelent meg)
Európa gazdasága a 20. században (An economic history of twentieth-century Europe); ford. Gáthy Vera; História–MTA Történettudományi Intézet, Bp., 2008 (História könyvtár. Monográfiák)
An Economic History of 20th Century Europe (2006, magyarul Európa gazdasága a 20. században címmel jelent meg, 2008)
 From the Soviet Bloc to the European Union: The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe Since 1973 (2009)
 History in My Life: A Memoir in Three Eras (2009)
 Europe since 1980; Cambridge Universiy Press, Cambridge, 2010 (The world since 1980)
 An economic history of nineteenth-century Europe. Diversity and industrialization; Cambridge University Press, Cambridge, 2013
 An economic history of twentieth-century Europe. Economic regimes from laissez-faire to globalization; Cambridge University Press, Cambridge, 2013
 Case studies on modern European economy. Entrepreneurs, inventions, institutions; Routledge, London–New York, 2013
 Europe in crisis. Bolt from the blue?; Routledge, New York–London, 2013
Naplementék. Történelmi korszakvázlatok; Éghajlat, Bp., 2018
Élj érdekes időkben! Jegyzetek, viták kulturális élményekről, politikai, társadalmi és gazdasági eseményekről; 2. jav. kiad.; Éghajlat, Bp., 2020
 Az Európai Unió története. Integráció, populizmus, nacionalizmus; ford. Felcsuti Péter; Kossuth, Bp., 2021

Источники 
 Berend T. Iván (1930-) 209 publikációjának az adatai. OSZK. Katalógus.
 Adatlap a Magyar Tudományos Akadémia honlapján
 Önéletrajz a Mindentudás Egyeteme honlapján
 Szakmai életrajz a UCLA honlapján
 Cores, peripheries, and globalization. Essays in honor of Ivan T. Berend; szerk. Peter Hanns Reill, Balázs A. Szelényi; CEU Press, Bp.–New York, 2011

Дополнительная информация 
 Berend T. Iván Mindentudás Egyetemén elhangzott előadása (tanulmány)
 Búcsúztatója nyugdíjba vonulása alkalmából az UCLA-n
A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára; szerk. Buza János, Csató Tamás, Gyimesi Sándor; BKTE Gazdaságtörténeti Tanszéke–MTA-BKE Közép- és Kelet-Európa Története Kutatócsoport, Bp., 1996
 Iván T. Berend. History in my life. A Memoir of Three Eras. Budapest, New York: Central European University Press, 2009. isbn9789639776487
 Buják Attila. Naplemente előtt. Berend T. Iván: Magyarország már távol került tőlem. 2018-12-20
Közgazdász. MKKE lapja. 1980. 10. Új portré a tanácsterem falán. Berend T. Iván képmását Csáki Maronyák József festőművész örökítette meg.
Közgazdász. MKKE lapja. 1984. 1. Neves oktatóink. Arcképcsarnok. Fényképek: Berend T. Iván akadémikus, a gazdaságtörténet tanszékvezető professzora.
 Budapesti Corvinus Egyetem Jubileumi Évkönyv. 2020. 143. Petschnig Mária Zita. Pénzügy szak. Felejthetetlenek voltak Mátyás Antal, Hagelmayer István, Berend T. Iván, Pach Zsigmond Pál, Nagy Tamás, Bertóti László, Riesz Miklós Csanádi György előadásai.

Видеозаписи 

  1956 népfelkelés, Nagy Imre rehabilitációja - a KB Történelmi Albizottságának nyilatkozata. A BBC Magyar Adásában Berend T. Iván a Központi Bizottság Történelmi Albizottságának elnöke számol be az albizottság munkájáról, az1956-os eseményekről, a népfelkelésről és Nagy Imre szerepéről. Riporter Sándorov Iván. – Youtube.com, Felvétel dátuma 1989. január 29. Közzététel dátuma: 2010. november 4.

  A globalizáció és hatása a centrum-periféria kapcsolatokra Európában. Mindentudás egyeteme. – Youtube.com, Közzététel: 2004. szeptember 6.
  Berend T. Iván (90 éves) a Klubdélelőttben. Riporter Kun Zsuzsa – Youtube.com, Közzététel: 2020. december 19.
  Magánbeszélgetés - Berend T. Iván 2/1. rész Just László – Youtube.com, Közzététel: 2021. április 15.
  Magánbeszélgetés - Berend T. Iván 2/2. rész Just László – Youtube.com, Közzététel: 2021. április 22.

Примечания 

Лауреаты премии Кошута
Президенты Венгерской академии наук
Заключённые концлагеря Дахау
Почётные доктора Университета Глазго